Con Barbus fasciatus un tempo sono state classificate tre specie ittiche, oggi rinominate in altri Generi, quindi la denominazione Barbus fasciatus risulta essere obsoleta e non più valida. Le specie erano: 
 Haludaria fasciata – un pesce d'acqua dolce del Sud-Est Asiatico conosciuto come barbo melone.
 Haludaria melanampyx – un pesce d'acqua dolce del Sud-Est Asiatico.
 Puntius johorensis – un pesce d'acqua dolce asiatico conosciuto come barbo a righe.